McCaskill bezeichnet Orte in den Vereinigten Staaten:

 McCaskill (Arkansas)
 McCaskill (South Carolina)

Personen:
 Amal McCaskill (* 1973), US-amerikanischer Basketballspieler der NBA
 Claire McCaskill (* 1953), US-amerikanische Politikerin, Senatorin aus Missouri
 Ian McCaskill (1938–2016), britischer Fernsehmeteorologe
 Kirk McCaskill (* 1961), kanadische Baseballspieler der MLB

Siehe auch:
 MacAskill